Jean Sauvage ist der Name folgender Personen:

* Jean le Sauvage (1455–1518), Beamter, Diplomat und Unternehmer
 Jean Sauvage (Bischof) (1908–1991), französischer Geistlicher, Bischof von Annecy 
 Jean Sauvage (Politiker) (1909–2005), französischer Politiker
 Jean Pierre Sauvage (1699–1780), französischer Maler
 Jean-Pierre Sauvage (* 1944), französischer Chemiker